Аэродром Ласнамяэ () — бывший аэродром в Таллине, Эстония, разрушенный в 1982-м году.

Он находился в  восточнее от центра Ласнамяэ. В настоящее время на месте взлётно-посадочной полосы расположены жилые дома, а новый аэропорт располагается в  юго-западнее прошлого места.

Ссылки 
 RussianAirFields.com
 Lasnamäe lennuväljad Tallinnas, SAT pilt 06.1965, keskmine lennuväli on rajatud esimesena
 Lasnamäe sõjalennuväli Jaak Juske blogist
 Toomas Türk. Eesti lennuvägi Lasnamäel. Sõdur nr 3, juuni 2019
 Toomas Türk. Võõrad sõjalennukid Lasnamäel. Sõdur nr 2, aprill 2020

Примечания 

Утраченные здания и сооружения Эстонии
Здания и сооружения Таллина
История Таллина
Военные аэродромы СССР
Транспорт Таллина